Marek Lewandowski (ur. 1946) – polski aktor
 Marek Lewandowski (ur. 1948) – polski polityk
 Marek Lewandowski (ur. 1950) – polski muzyk, perkusista
 Marek Lewandowski – polski geolog, profesor
 Marek Lewandowski – polski chemik, dr hab.
 Marek Lewandowski – polski scenograf